Gniazdowo bezeichnet Orte in Polen:

 Gniazdowo, Dorf in der Woiwodschaft Masowien; siehe Stary Lubotyń#Gemeinde
 Gniazdowo, ehemals Schönhorst, Dorf in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Ostaszewo#Gemeindegliederung
 Gniazdowo, ehemals Plümenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Cieszyn (Biesiekierz)
 Gniazdowo, ehemals Hölkenhorst, Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Goleniów#Gmina Goleniów